Joslyn ist:
 ein Vorname, siehe Joslyn (Vorname)
 der Familienname folgender Personen:
 Allyn Joslyn (1901–1981), US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Cliff Joslyn (* 1963), US-amerikanischer Kognitionswissenschaftler und Kybernetiker

Siehe auch:
 Joslyn Art Museum, das wichtigste Kunstmuseum des US-amerikanischen Bundesstaates Nebraska
 Joslin
 Jocelyn